Usuelli ist der Familienname folgender Personen:
 Celestino Usuelli (1877–1926), italienischer Flugpionier
 Teo Usuelli (1920–2009), italienischer Filmkomponist